Oksche ist der Familienname der folgenden Personen:
 Andreas Oksche (1926–2017), deutscher Anatom und Neurowissenschaftler
 Sophie Oksche (* 1995), deutsche Ruderin